Пя́тый Красносе́льский переу́лок — улица в центре Москвы в Красносельском районе между Малой Красносельской улицей и 6-м Красносельским переулком .

Происхождение названия 
Раньше 5-й Красносельский так же как и 4-й  назывался Полуярославский переулок. Современное название — по примыканию к Красносельской улице.

Описание 
5-й Красносельский переулок начинается от Малой Красносельской улицы, проходит на юго-запад, затем поворачивает на северо-запад и вдоль железнодорожных линий Ярославского направления выходит на 6-й Красносельский переулок.

Здания и сооружения 
по нечётной стороне:

по чётной стороне:

См.также 
 1-й Красносельский переулок
 Верхняя Красносельская улица

Ссылки 
 Официальный сайт управы Красносельского района 
 Общемосковский классификатор улиц Москвы  ОМК УМ
 
 Схема улицы

Красносельский 5-й переулок